Pastoría kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pastoría, Ocuilan, delstaten Mexiko, 
 Pastoría, Apulco, 
 Pastoría, Ojocaliente, 
 Pastoría, Veracruz, Tantoyuca,